Балабанов може да се отнася за:
 Александър Балабанов (1879 – 1955), български литературовед
 Алексей Балабанов (1959 – 2013), съветски и руски филмов режисьор, сценарист и продуцент
 Бончо Балабанов (1859 – 1939), български офицер, генерал-майор
 Бончо Балабанов (1864 – ?), български офицер, майор
 Боян Балабанов (1912 – 1994), български поет, белетрист и драматург
 Георги Балабанов (р. 1951), български режисьор
 Гоно Балабанов (?-1904), български революционер
 Димитър Балабанов (р. 1969), български футболист
 Ивайло Балабанов (р. 1945), български поет
 Иван Балабанов, няколко души с това име
 Коста Балабанов (р. 1929), македонски общественик
 Лазар Балабанов (?-1906), български революционер
 Марко Балабанов (1837 – 1921), български политик
 Ненчо Балабанов (р. 1980), български актьор
 Никола Балабанов, няколко души с това име
 Румен Балабанов (1950 – 2012), български писател, журналист и издател